Безуглий Анатолій Григорович — колишній народний депутат України.
 Безуглий Віталій Вікторович (1972) — український географ.
 Безуглий Данило Іванович — український живописець.
 Безуглий Дмитро Петрович (1982—2016) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Безуглий Ігор Вікторович (1956—2020) — футболіст, футбольний суддя.
 Безуглий Олег Вікторович (1969) — український футболіст, футзаліст і тренер. Дворазовий віцечемпіон Європи з футзалу.
 Безуглий Олександр Іванович — український гобоїст.
 Безуглий Сергій Олександрович — український веслувальник-каноїст.
 Безуглий Тимофій — український композитор та піаніст.

Див. також 
 Безугла

Українські прізвища